|-
|(74501)||1999 CO152|| align=right|15,6|| align=right|3,066|| align=right|0,070|| align=right|6,62|| align=right|5,366||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74502)||1999 DG2|| align=right|13,6|| align=right|2,603|| align=right|0,174|| align=right|13,65|| align=right|4,199||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(74503)||1999 DN4|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,189|| align=right|17,20|| align=right|5,220||MBA||23. februar 1999||Val-des-Bois||D. Bergeron
|-
|(74504)||1999 DF7|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,188|| align=right|11,41|| align=right|4,401||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74505)||1999 EQ|| align=right|15,7|| align=right|3,163|| align=right|0,193|| align=right|2,46|| align=right|5,626||MBA||6. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74506)||1999 EJ4|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,179|| align=right|4,62|| align=right|4,716||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74507)||1999 FX|| align=right|13,8|| align=right|3,187|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|5,687||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(74508)||1999 FQ2|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,041|| align=right|10,58|| align=right|5,594||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|74509 Gillett||1999 FG7|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,135|| align=right|1,00|| align=right|5,496||MBA||22. marec 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74510)||1999 FF8|| align=right|16,0|| align=right|1,927|| align=right|0,049|| align=right|21,08|| align=right|2,674||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74511)||1999 FH8|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,047|| align=right|20,37|| align=right|2,658||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74512)||1999 FS8|| align=right|15,2|| align=right|1,958|| align=right|0,073|| align=right|20,89|| align=right|2,740||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74513)||1999 FS10|| align=right|15,7|| align=right|3,059|| align=right|0,209|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74514)||1999 FG16|| align=right|15,3|| align=right|3,207|| align=right|0,058|| align=right|10,05|| align=right|5,742||MBA||21. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74515)||1999 FL28|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,083|| align=right|10,80|| align=right|5,378||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74516)||1999 FD30|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,159|| align=right|3,89|| align=right|5,306||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74517)||1999 FU31|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,190|| align=right|21,06|| align=right|5,578||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74518)||1999 FU33|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,211|| align=right|4,18|| align=right|3,544||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74519)||1999 FA34|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,020|| align=right|23,00|| align=right|5,529||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74520)||1999 FF35|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,038|| align=right|10,27|| align=right|5,379||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74521)||1999 FF36|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,183|| align=right|8,15|| align=right|5,451||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74522)||1999 FH62|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,130|| align=right|5,43|| align=right|5,557||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74523)||1999 GA6|| align=right|17,2|| align=right|2,003|| align=right|0,176|| align=right|9,63|| align=right|2,834||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74524)||1999 GG16|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,128|| align=right|1,14|| align=right|5,628||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74525)||1999 GW22|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,147|| align=right|15,18|| align=right|5,453||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74526)||1999 GU23|| align=right|14,0|| align=right|2,902|| align=right|0,152|| align=right|13,30|| align=right|4,944||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74527)||1999 GZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,060|| align=right|10,94|| align=right|5,154||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74528)||1999 GV34|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,082|| align=right|11,39|| align=right|5,659||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74529)||1999 GJ35|| align=right|14,0|| align=right|3,160|| align=right|0,122|| align=right|16,33|| align=right|5,617||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74530)||1999 GW39|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,134|| align=right|10,63|| align=right|5,415||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74531)||1999 GR40|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|11,46|| align=right|5,355||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74532)||1999 GO47|| align=right|14,1|| align=right|2,807|| align=right|0,095|| align=right|7,55|| align=right|4,701||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74533)||1999 GS50|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,038|| align=right|10,12|| align=right|5,582||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74534)||1999 JA|| align=right|13,8|| align=right|3,086|| align=right|0,046|| align=right|9,42|| align=right|5,420||MBA||1. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(74535)||1999 JS3|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,223|| align=right|7,55|| align=right|3,464||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74536)||1999 JF4|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,143|| align=right|0,96|| align=right|3,138||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74537)||1999 JQ11|| align=right|16,4|| align=right|1,919|| align=right|0,069|| align=right|24,23|| align=right|2,657||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74538)||1999 JS12|| align=right|13,0|| align=right|3,191|| align=right|0,088|| align=right|20,41|| align=right|5,701||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(74539)||1999 JD15|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,293|| align=right|22,61|| align=right|3,609||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74540)||1999 JG22|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,261|| align=right|3,88|| align=right|3,494||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74541)||1999 JT22|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,118|| align=right|2,26|| align=right|5,548||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74542)||1999 JB28|| align=right|17,3|| align=right|2,162|| align=right|0,155|| align=right|4,72|| align=right|3,178||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74543)||1999 JT36|| align=right|15,3|| align=right|2,172|| align=right|0,228|| align=right|4,55|| align=right|3,201||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74544)||1999 JJ55|| align=right|16,7|| align=right|2,205|| align=right|0,180|| align=right|6,33|| align=right|3,274||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74545)||1999 JB59|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,214|| align=right|3,23|| align=right|3,310||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74546)||1999 JR61|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,151|| align=right|3,12|| align=right|3,231||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74547)||1999 JE63|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,169|| align=right|4,88|| align=right|3,621||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74548)||1999 JM64|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,330|| align=right|21,12|| align=right|5,524||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74549)||1999 JU80|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,233|| align=right|15,34|| align=right|5,456||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74550)||1999 JC82|| align=right|12,8|| align=right|3,250|| align=right|0,075|| align=right|13,63|| align=right|5,858||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74551)||1999 JY98|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,125|| align=right|14,29|| align=right|5,609||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74552)||1999 JV111|| align=right|16,8|| align=right|2,176|| align=right|0,222|| align=right|3,57|| align=right|3,210||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74553)||1999 KR1|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,068|| align=right|19,20|| align=right|5,539||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74554)||1999 LG1|| align=right|15,8|| align=right|1,962|| align=right|0,085|| align=right|24,91|| align=right|2,748||MBA||7. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74555)||1999 LV1|| align=right|14,9|| align=right|1,924|| align=right|0,125|| align=right|25,77|| align=right|2,668||MBA||4. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74556)||1999 LG6|| align=right|16,0|| align=right|2,161|| align=right|0,114|| align=right|6,10|| align=right|3,175||MBA||11. junij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74557)||1999 LP13|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,179|| align=right|4,87|| align=right|3,313||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74558)||1999 LT13|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,249|| align=right|8,54|| align=right|3,197||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74559)||1999 LQ14|| align=right|17,0|| align=right|2,186|| align=right|0,198|| align=right|7,94|| align=right|3,232||MBA||10. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74560)||1999 LC15|| align=right|16,1|| align=right|1,925|| align=right|0,052|| align=right|23,05|| align=right|2,670||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74561)||1999 LE18|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,259|| align=right|7,69|| align=right|3,267||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74562)||1999 LD25|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,254||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74563)||1999 MQ|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,196|| align=right|5,13|| align=right|3,300||MBA||20. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74564)||1999 NY1|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,311|| align=right|10,02|| align=right|3,498||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74565)||1999 NT3|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,086|| align=right|7,27|| align=right|3,420||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74566)||1999 NE5|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,116|| align=right|4,50|| align=right|3,262||MBA||10. julij 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(74567)||1999 NP6|| align=right|16,7|| align=right|2,195|| align=right|0,181|| align=right|1,27|| align=right|3,251||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74568)||1999 NO7|| align=right|15,2|| align=right|2,219|| align=right|0,108|| align=right|6,17|| align=right|3,305||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74569)||1999 NR7|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,165|| align=right|1,65|| align=right|3,222||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74570)||1999 NE8|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,200|| align=right|6,47|| align=right|3,362||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74571)||1999 NQ8|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,156|| align=right|4,47|| align=right|3,447||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74572)||1999 NQ10|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,142|| align=right|5,47|| align=right|3,340||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74573)||1999 NB11|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,153|| align=right|6,05|| align=right|3,421||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74574)||1999 NZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,289|| align=right|0,213|| align=right|6,77|| align=right|3,463||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74575)||1999 NV18|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,150|| align=right|8,11|| align=right|3,430||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74576)||1999 NG25|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,321|| align=right|6,30|| align=right|3,558||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74577)||1999 NN26|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,170|| align=right|3,12|| align=right|3,161||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74578)||1999 NF28|| align=right|14,2|| align=right|2,376|| align=right|0,189|| align=right|23,37|| align=right|3,662||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74579)||1999 NG30|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,144|| align=right|6,97|| align=right|3,400||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74580)||1999 NE36|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,191|| align=right|3,93|| align=right|3,416||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74581)||1999 NS38|| align=right|17,1|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|4,75|| align=right|3,350||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74582)||1999 NU49|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,224|| align=right|5,79|| align=right|3,419||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74583)||1999 NF50|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,271|| align=right|9,50|| align=right|3,458||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74584)||1999 NH50|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,180|| align=right|3,15|| align=right|3,357||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74585)||1999 NV52|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,254|| align=right|13,74|| align=right|3,547||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74586)||1999 NG63|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,238|| align=right|2,22|| align=right|3,565||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74587)||1999 ON1|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,143|| align=right|4,02|| align=right|3,406||MBA||21. julij 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74588)||1999 OO1|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,147|| align=right|1,51|| align=right|3,495||MBA||19. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74589)||1999 OX1|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|7,50|| align=right|3,712||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74590)||1999 OG2|| align=right|14,7|| align=right|1,936|| align=right|0,119|| align=right|22,32|| align=right|2,693||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74591)||1999 PS1|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,172|| align=right|6,36|| align=right|3,488||MBA||10. avgust 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(74592)||1999 PR4|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,154|| align=right|3,41|| align=right|3,339||MBA||15. avgust 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|(74593)||1999 PS4|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,159|| align=right|1,45|| align=right|3,454||MBA||15. avgust 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|(74594)||1999 PN6|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,198|| align=right|1,50|| align=right|3,412||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74595)||1999 QP|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,192|| align=right|0,62|| align=right|3,682||MBA||20. avgust 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(74596)||1999 QQ|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,219|| align=right|0,24|| align=right|3,600||MBA||20. avgust 1999||Kleť||Klet
|-
|(74597)||1999 RG|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,210|| align=right|4,83|| align=right|3,469||MBA||3. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(74598)||1999 RU1|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,221|| align=right|0,50|| align=right|3,613||MBA||5. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74599)||1999 RF3|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,183|| align=right|4,29|| align=right|3,476||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74600)||1999 RH3|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,246|| align=right|1,62|| align=right|3,596||MBA||2. september 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(74601)||1999 RK3|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,041|| align=right|7,29|| align=right|3,320||MBA||5. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(74602)||1999 RJ4|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|3,188||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74603)||1999 RL6|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,199|| align=right|3,96|| align=right|4,110||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74604)||1999 RU11|| align=right|15,9|| align=right|2,165|| align=right|0,136|| align=right|0,74|| align=right|3,185||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74605)||1999 RL12|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,186|| align=right|2,49|| align=right|3,509||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74606)||1999 RR12|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,159|| align=right|5,91|| align=right|3,908||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74607)||1999 RJ14|| align=right|15,0|| align=right|2,531|| align=right|0,211|| align=right|2,67|| align=right|4,026||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74608)||1999 RC17|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,075|| align=right|7,30|| align=right|3,396||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74609)||1999 RE17|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,151|| align=right|3,92|| align=right|3,557||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74610)||1999 RJ17|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,234|| align=right|9,70|| align=right|3,674||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74611)||1999 RK17|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,049|| align=right|2,70|| align=right|3,497||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74612)||1999 RW17|| align=right|16,3|| align=right|2,164|| align=right|0,106|| align=right|2,17|| align=right|3,183||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74613)||1999 RP19|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,186|| align=right|2,80|| align=right|3,676||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74614)||1999 RP21|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,171|| align=right|2,28|| align=right|3,699||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74615)||1999 RT21|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,199|| align=right|2,27|| align=right|3,748||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74616)||1999 RJ22|| align=right|16,7|| align=right|2,408|| align=right|0,208|| align=right|0,86|| align=right|3,737||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74617)||1999 RP23|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|5,57|| align=right|3,587||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74618)||1999 RQ23|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,214|| align=right|4,62|| align=right|3,702||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74619)||1999 RM25|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,250|| align=right|1,59|| align=right|3,806||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74620)||1999 RZ27|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,108|| align=right|3,91|| align=right|3,417||MBA||8. september 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(74621)||1999 RG28|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,162|| align=right|6,12|| align=right|3,598||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74622)||1999 RF29|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,278|| align=right|13,54|| align=right|3,535||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74623)||1999 RX29|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,201|| align=right|25,85|| align=right|3,596||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74624)||1999 RS32|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,135|| align=right|6,31|| align=right|3,398||MBA||10. september 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|74625 Tieproject||1999 RR34|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,252|| align=right|3,79|| align=right|3,543||MBA||10. september 1999||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(74626)||1999 RW38|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,072|| align=right|6,59|| align=right|3,348||MBA||12. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(74627)||1999 RP42|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,236|| align=right|9,40|| align=right|3,596||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74628)||1999 RV42|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,128|| align=right|4,60|| align=right|3,396||MBA||12. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74629)||1999 RB45|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|1,92|| align=right|3,652||MBA||11. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(74630)||1999 RD46|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|3,263||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74631)||1999 RS46|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,234|| align=right|6,66|| align=right|3,321||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74632)||1999 RQ47|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,214|| align=right|1,45|| align=right|3,420||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74633)||1999 RC48|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,139|| align=right|7,09|| align=right|3,273||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74634)||1999 RJ50|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,260|| align=right|1,75|| align=right|3,637||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74635)||1999 RR51|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|9,05|| align=right|3,576||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74636)||1999 RK52|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,208|| align=right|3,03|| align=right|3,649||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74637)||1999 RS56|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,145|| align=right|3,69|| align=right|3,445||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74638)||1999 RV57|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|2,47|| align=right|3,677||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74639)||1999 RF59|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,115|| align=right|5,69|| align=right|3,495||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74640)||1999 RW59|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|3,84|| align=right|3,416||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74641)||1999 RX60|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,129|| align=right|5,17|| align=right|3,327||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74642)||1999 RJ61|| align=right|16,6|| align=right|2,264|| align=right|0,112|| align=right|1,89|| align=right|3,405||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74643)||1999 RJ62|| align=right|16,5|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|3,26|| align=right|3,862||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74644)||1999 RK63|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,310|| align=right|3,22|| align=right|3,728||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74645)||1999 RW67|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|1,79|| align=right|3,701||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74646)||1999 RD70|| align=right|17,4|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|2,36|| align=right|3,624||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74647)||1999 RH71|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,184|| align=right|1,76|| align=right|3,722||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74648)||1999 RM72|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,143|| align=right|2,90|| align=right|3,446||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74649)||1999 RF73|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,102|| align=right|3,15|| align=right|3,333||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74650)||1999 RS79|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,119|| align=right|7,08|| align=right|3,677||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74651)||1999 RU82|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,266|| align=right|8,18|| align=right|4,080||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74652)||1999 RE85|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,181|| align=right|1,19|| align=right|3,695||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74653)||1999 RJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|2,48|| align=right|3,604||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74654)||1999 RU85|| align=right|16,1|| align=right|2,457|| align=right|0,143|| align=right|2,88|| align=right|3,851||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74655)||1999 RG87|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|3,593||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74656)||1999 RR87|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,174|| align=right|3,02|| align=right|3,339||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74657)||1999 RG88|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,101|| align=right|3,56|| align=right|3,488||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74658)||1999 RT89|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,216|| align=right|2,85|| align=right|3,674||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74659)||1999 RU89|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74660)||1999 RG90|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,270|| align=right|4,85|| align=right|4,043||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74661)||1999 RN90|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,165|| align=right|4,29|| align=right|3,292||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74662)||1999 RH93|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,239|| align=right|4,36|| align=right|4,148||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74663)||1999 RK93|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|3,566||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74664)||1999 RW93|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|6,61|| align=right|3,749||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74665)||1999 RA94|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,217|| align=right|4,60|| align=right|3,539||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74666)||1999 RQ95|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,176|| align=right|6,24|| align=right|3,354||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74667)||1999 RR95|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,223|| align=right|3,30|| align=right|3,669||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74668)||1999 RJ96|| align=right|16,6|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|2,11|| align=right|3,675||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74669)||1999 RN96|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|1,95|| align=right|3,676||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74670)||1999 RO100|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,136|| align=right|10,71|| align=right|3,462||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74671)||1999 RT104|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,121|| align=right|6,05|| align=right|3,618||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74672)||1999 RY104|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,052|| align=right|6,01|| align=right|3,513||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74673)||1999 RG105|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,221|| align=right|1,67|| align=right|3,503||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74674)||1999 RJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,121|| align=right|8,21|| align=right|3,673||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74675)||1999 RN109|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|5,68|| align=right|3,472||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74676)||1999 RR110|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,137|| align=right|6,55|| align=right|3,553||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74677)||1999 RM111|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,495||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74678)||1999 RM112|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,173|| align=right|2,73|| align=right|3,285||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74679)||1999 RJ114|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,154|| align=right|2,58|| align=right|3,386||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74680)||1999 RW115|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,240|| align=right|4,68|| align=right|3,533||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74681)||1999 RX115|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,192|| align=right|4,16|| align=right|3,457||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74682)||1999 RL117|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|5,74|| align=right|3,462||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74683)||1999 RC122|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|6,15|| align=right|3,514||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74684)||1999 RG123|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,097|| align=right|6,39|| align=right|3,656||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74685)||1999 RT123|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,023|| align=right|4,37|| align=right|3,519||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74686)||1999 RF125|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,197|| align=right|2,28|| align=right|3,373||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74687)||1999 RA126|| align=right|15,8|| align=right|2,263|| align=right|0,173|| align=right|3,41|| align=right|3,404||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74688)||1999 RW128|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|3,530||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74689)||1999 RB130|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,151|| align=right|2,18|| align=right|3,335||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74690)||1999 RF130|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,146|| align=right|6,00|| align=right|3,525||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74691)||1999 RV132|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,147|| align=right|5,55|| align=right|3,425||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74692)||1999 RF134|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,125|| align=right|6,15|| align=right|3,617||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74693)||1999 RG136|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,163|| align=right|7,41|| align=right|3,559||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74694)||1999 RU136|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,240|| align=right|8,16|| align=right|4,053||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74695)||1999 RA139|| align=right|15,8|| align=right|2,169|| align=right|0,113|| align=right|3,73|| align=right|3,193||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74696)||1999 RR141|| align=right|16,8|| align=right|2,142|| align=right|0,182|| align=right|1,51|| align=right|3,135||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74697)||1999 RZ141|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,117|| align=right|3,81|| align=right|3,557||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74698)||1999 RZ142|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,161|| align=right|4,63|| align=right|3,612||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74699)||1999 RG144|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,076|| align=right|6,09|| align=right|3,606||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74700)||1999 RH145|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,218|| align=right|4,07|| align=right|3,523||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74701)||1999 RT145|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,232|| align=right|3,29|| align=right|3,524||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74702)||1999 RQ146|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,187|| align=right|5,91|| align=right|3,324||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74703)||1999 RN148|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,186|| align=right|1,74|| align=right|3,638||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74704)||1999 RU148|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|4,57|| align=right|3,430||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74705)||1999 RX148|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,181|| align=right|4,91|| align=right|3,610||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74706)||1999 RE150|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|5,38|| align=right|3,382||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74707)||1999 RO150|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,173|| align=right|3,13|| align=right|3,303||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74708)||1999 RW150|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|6,36|| align=right|3,435||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74709)||1999 RU151|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,105|| align=right|2,06|| align=right|3,332||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74710)||1999 RH153|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,152|| align=right|4,61|| align=right|3,295||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74711)||1999 RL155|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|3,77|| align=right|3,424||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74712)||1999 RT155|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,136|| align=right|4,28|| align=right|3,377||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74713)||1999 RO156|| align=right|16,6|| align=right|2,265|| align=right|0,114|| align=right|3,93|| align=right|3,408||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74714)||1999 RP157|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,143|| align=right|7,61|| align=right|3,516||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74715)||1999 RU160|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,085|| align=right|7,39|| align=right|3,504||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74716)||1999 RO164|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,116|| align=right|6,82|| align=right|3,358||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74717)||1999 RF165|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,129|| align=right|3,56|| align=right|3,361||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74718)||1999 RX165|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|5,33|| align=right|3,669||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74719)||1999 RT166|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,129|| align=right|4,35|| align=right|3,321||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74720)||1999 RA167|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|7,84|| align=right|3,466||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74721)||1999 RH167|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,308|| align=right|3,51|| align=right|3,636||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74722)||1999 RB168|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,238|| align=right|6,22|| align=right|3,459||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74723)||1999 RU168|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|2,90|| align=right|3,364||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74724)||1999 RF169|| align=right|16,9|| align=right|2,436|| align=right|0,220|| align=right|4,98|| align=right|3,801||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74725)||1999 RT169|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,141|| align=right|3,40|| align=right|3,409||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74726)||1999 RW169|| align=right|17,3|| align=right|2,377|| align=right|0,213|| align=right|1,77|| align=right|3,664||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74727)||1999 RJ170|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,30|| align=right|3,630||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74728)||1999 RY174|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,132|| align=right|2,83|| align=right|3,485||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74729)||1999 RH175|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,103|| align=right|6,92|| align=right|3,473||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74730)||1999 RU175|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|1,99|| align=right|3,647||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74731)||1999 RM176|| align=right|16,7|| align=right|2,176|| align=right|0,147|| align=right|3,17|| align=right|3,209||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74732)||1999 RQ176|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,113|| align=right|4,26|| align=right|3,380||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74733)||1999 RV178|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,235|| align=right|3,04|| align=right|3,658||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74734)||1999 RY179|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,078|| align=right|6,72|| align=right|3,523||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74735)||1999 RB180|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,150|| align=right|5,58|| align=right|3,626||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74736)||1999 RD180|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,140|| align=right|7,26|| align=right|3,619||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74737)||1999 RK180|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|5,37|| align=right|3,314||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74738)||1999 RE182|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|6,59|| align=right|3,504||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74739)||1999 RG184|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,200|| align=right|3,33|| align=right|3,641||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74740)||1999 RN184|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,268|| align=right|6,68|| align=right|3,574||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74741)||1999 RP184|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,193|| align=right|3,71|| align=right|3,667||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74742)||1999 RK187|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,093|| align=right|12,36|| align=right|3,489||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74743)||1999 RH188|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|3,654||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74744)||1999 RX189|| align=right|17,3|| align=right|2,301|| align=right|0,158|| align=right|6,45|| align=right|3,489||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74745)||1999 RZ191|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,271|| align=right|13,10|| align=right|3,629||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74746)||1999 RK192|| align=right|15,9|| align=right|2,480|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,904||MBA||15. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74747)||1999 RB193|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,147|| align=right|4,61|| align=right|3,548||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74748)||1999 RW193|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|3,409||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74749)||1999 RK195|| align=right|13,9|| align=right|2,309|| align=right|0,170|| align=right|23,32|| align=right|3,508||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74750)||1999 RA196|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,163|| align=right|5,99|| align=right|3,296||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov